Малотерновой — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области. Входит в состав Большетерновского сельского поселения. Население  человек ().

История

География 
Населённый пункт расположен на Донской равнине на юго-западе области, возле административной границы с Обливским районом  Ростовской области, в 2 км восточнее х. Большетерновой.

Площадь — 28 га.

Абсолютная высота 49 метров над уровня моря
.

Уличная сеть состоит из четырёх географических объектов:: ул. Западная, ул. Садовая, ул. Центральная и ул. Юбилейная
 Географическое положение
Расстояние до

центрас сельсовета хутора Большетерновой: 2 км.

районного центра Чернышковский: 16 км.

областного центра Волгоград: 156 км.

 Ближайшие населённые пункты

Большетерновой 2 км, Синяпкинский 2 км, Лагутин 4 км, Лобачев 5 км, Обливская 5 км, Рябовский 5 км, Средний Чир 5 км, Верхнецимлянский 7 км, Кзыл-Аул 7 км Ярской 5 км, Северный 8 км, Лобачев, Макаровский 10 км, Ярской 10 км,

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 264 человек мужчин 127, женщин — 137 (48,1 и 51,9 соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 82 % из общей численности населения в 290 человек

Инфраструктура 
Действует магазин. Газифицирован в 2009 году.

Транспорт 
Дорога с твердым покрытием.

Ссылки 
 
 
  
  Малотерновой на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Чернышковского района